– japońska kombinatorka norweska. Pierwsza w historii mistrzyni świata juniorów w kombinacji norweskiej i pierwsza w historii Japonka, która wygrała konkurs Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej. Brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów w sztafecie mieszanej (2020),  brązowa medalistka uniwersjady (2023) oraz dwukrotna srebrna medalistka zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020).

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodniczki w serwisie FIS

Japońscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 2002
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2023